Blaste är ett släkte av insekter som beskrevs av Hermann Julius Kolbe 1883. Blaste ingår i familjen storstövsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storstövsländor
Blaste